Cet article présente les résultats détaillés du Simple messieurs de l’édition 1927 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Pour cette  des Internationaux, 75 joueurs participent. Il y a 7 tours (7 tours pour 22 des joueurs dont les têtes de série 11, 12 et 13, et 6 tours pour les 53 autres).
Dans la troisième partie de tableau il n'y a qu'une de tête de série et 3 dans la quatrième. Par ce fait, Antoine Gentien non tête parvient aisément en 1/8 de finale et réalise ensuite une performance en se hissant en 1/4 en éliminant Jean Borotra (4). Cette particularité du tableau fait que dans la partie 4, Frank Hunter (5) a rencontré dès les 1/16 Patrick Spence (13) contre qui il perd.

Parcours 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| René Lacoste||align=center|Victoire|| Bill Tilden (3)
|-
|2|| Henri Cochet||align=center|1/2 de finale || Bill Tilden (3)
|-
|3|| Bill Tilden||align=center|Finale' || René Lacoste (1)
|-
|4|| Jean Borotra ||align=center|1/8 de finale|| Antoine Gentien 
|-
|5|| Frank Hunter||align=center| (1/32)|| Patrick Spence (13)
|-
|6|| Louis Raymond ||align=center|1/4 de finale|| Bill Tilden (3)
|-
|7|| Béla von Kehrling ||align=center|1/8 de finale|| Otto Froitzheim (10)
|-
|8|| Jacques Brugnon||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (1)
|}

|-
|9|| Nicolae Misu ||align=center|1/8 de finale|| Jacques Brugnon (8)
|-
|10|| Otto Froitzheim ||align=center|1/4 de finale|| Henri Cochet (2)
|-
|11|| Sri-Krishna Prasada ||align=center|1/8 de finale|| Louis Raymond (6)
|-
|12|| Keats Lester ||align=center|1/8 de finale|| Patrick Spence (13)
|-
|13|| Patrick Spence||align=center|1/2 de finale|| René Lacoste (1)
|-
|14|| Charles Aeschliman||align=center|1/8 de finale|| Bill Tilden (3)
|-
|15|| Hendrik Timmer||align=center|1/8 de finale|| Henri Cochet (2)
|-
|16|| Stanislaw Czetwertynski||align=center|1/8 de finale|| René Lacoste (1)
|}

 Résultats 
 Tableau final 

 Premiers tours 
 Haut du tableau à compléter Bas du tableau à compléter''

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1926
France Simple messieurs
Sport en France en 1927
Mai 1927
Juin 1927